Plaatsen in de Verenigde Staten:
Bear Creek (Alabama)
Bear Creek (Alaska)
Bear Creek (Texas)
Bear Creek (Wisconsin)

Rivier in de Verenigde Staten:
Bear Creek (rivier, Alabama)